Bunt na HMS Bounty – rewolta na okręcie brytyjskim w roku 1789
 bunt części załogi okrętu HMS Bounty; patrz opis buntu
 Bunt na Bounty – film z roku 1935
 Bunt na Bounty – film z roku 1962
 Bunt na Bounty – film z roku 1984